Серге́й Вита́льевич Бо́жин (12 сентября 1994, Самара) — российский футболист, защитник футбольного клуба «Факел».

Карьера 
Футболом начал заниматься в 8 лет на базе самарского «Локомотива» под руководством Олега Гордеева, затем выступал за «Академию футбола имени Юрия Коноплёва». После возвращения в Самару стал тренироваться у Гордеева в детской школе «Юнита», в 2011 году в основной команде принимал участие в зимнем чемпионате Самарской области, где его пригласили на просмотр в «Крылья Советов», через некоторое время подписал контракт с молодёжной командой. В молодёжном первенстве дебютировал 17 сентября 2011 года в гостевом матче против московского «Спартака» (0:0) — провёл весь матч, заработал жёлтую карточку. За пять сезонов в молодёжной команде (2011—2014, 2015) провёл 61 матч, забил три гола.

В основной команде дебютировал 3 июня 2013 года в ответном гостевом матче за право остаться в премьер-лиге с клубом ФНЛ «Спартак-Нальчик» (5:2) — выйдя на замену 81-й минуте. В сезоне 2014/15 сыграл 17 матчей, забил один гол в первенстве ФНЛ. 8 августа 2016 дебютировал в премьер-лиге — в гостевом матче против московского «Спартака» (0:1) выйдя на замену на 81-й минуте.

Летом 2022 года Божин перешёл в воронежский «Факел».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Крылья Советов»
 Победитель ФНЛ (2): 2014/15, 2020/21
 Бронзовый призёр молодёжного первенства России: 2013/14
 Финалист Кубка России: 2020/21
 Итого : 2 трофея

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Торпедо» Москва